Briefgeheim (juridisch), een wettelijk vastgestelde bescherming van poststukken tijdens het transport naar de geadresseerde.
Briefgeheim (boek), boek van Jan Terlouw uit 1973.
Briefgeheim (televisieserie), een televisieserie uitgezonden door Veronica in 1983, verfilming van het boek.
Briefgeheim (film), een Nederlandse film uit 2010, verfilming van het boek.